Гуапоре (річка), Гуапоре́ (порт. Rio Guaporé) або Іте́нес (ісп. Río Iténez) — річка на заході Бразилії та на кордоні Бразивії з Болівією, права притока річки Маморе.
 Алту-Гуапоре (мікрорегіон), Алту-Гуапоре (порт. Microrregião do Alto Guaporé) — мікрорегіон у Бразилії, входить у штат Мату-Гросу. 
 ГЕС Гуапоре – гідроелектростанція на південному заході Бразилії, у західній частині штату Мату-Гросу. 
 Мадейра-Гуапоре (мезорегіон), Мадейра-Гуапоре (порт. Mesorregião de Madeira-Guaporé) — адміністративно-статистичний мезорегіон в Бразилії, один із двох мезорегіонів штату Рондонія.